Hochwalde steht für:
 Hochwalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Ługwałd, Ort in der Gmina Dywity, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hochwalde, Kreis Lauenburg, Pommern, seit 1945: Przepłochy, Siedlung in der Gmina Cewice, Powiat Lęborski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Hochwalde, Kreis Meseritz, Brandenburg, seit 1945: Wysoka (Międzyrzecz), Ort in der Gmina Międzyrzecz, Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus, Polen

Siehe auch:
 Hochwald